

Hargarten (Eifel), municipalité du land de Rhénanie-Palatinat
 Hargarten (Sarre), quartier de Beckingen

Hargarten-aux-Mines, commune de Moselle en région Lorraine
 Hargarten (Laumesfeld), hameau de Laumesfeld en Moselle

Homonymie de toponyme